F. L. Věk může být:

 F. L. Věk – román Aloise Jiráska
 historická osobnost František Vladislav Hek, která byla Jiráskovi předlohou
 F. L. Věk (divadelní hra) – divadelní hra na motivy románu
 F. L. Věk (seriál) – československý televizní seriál na motivy románu, režie František Filip